Алексей Горбачёв:
 Горбачёв, Алексей Григорьевич (1892—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Горбачёв, Алексей Михайлович (1919—1997) — русский советский писатель.
 Горбачёв, Алексей Платонович (1929—2004) — специалист в области гражданской обороны, генерал-лейтенант.